GMQ steht für:
 Germania Express (ICAO-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Golog Maqin Airport (IATA-Code), Flughafen im tibetischen autonomen Bezirk Golog der chinesischen Provinz Qinghai

gmq steht für:
 Nordgermanische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung